

Muzieknummers
 Let There Be Love, een lied van de Bee Gees
 Let There Be Love, een lied van Christina Aguilera
 Let There Be Love, een single van Luv'
 Let There Be Love, een lied van Melanie Chisholm
 Let There Be Love, een single van Oasis
 Let There Be Love, een single van de Simple Minds

Muziekalbums
Meerdere artiesten namen albums op met deze titel

Wikipedia:Doorverwijspagina